Termin Trm10p ima više značenja.

 TRNK (adenin9-N1)-metiltransferaza, enzim
 TRNK (guanin9-N1)-metiltransferaza, enzim